Boumia – comune dell'Algeria
Boumia – comune del Marocco